Závod může být:
 Závod – sportovní soutěž, společenská hra, zápolení v duchu předem dojednaných pravidel
 Závod míru – amatérský cyklistický silniční etapový závod (1948–2006)
 Obchodní závod – organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti
 Rodinný závod – slouží také podnikatelským účelům, ale na jeho provozu se podílí členové širší rodiny
 Výrobní závod – továrna

Geografie
 Závod (okres Malacky) – obec na Slovensku v okrese Malacky
 Závod (Maďarsko) – obec v Maďarsku v Tolňanské župě v okrese Bonyhád

Související články 
 Závodí – více různých významů (rozcestník)
 Závody – více různých významů (rozcestník)

Externí odkazy